Sera kan syfta på:

 Sera (namn) – ett bibliskt namn
 Seraklostret – ett kloster i Lhasa

Geografi

Japan 
 Sera, Hiroshima, kommun i Hiroshima prefektur